Robert Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Robert Island, Antarktis,

Kina 

 Robert Island (ö i Kina), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar